Mistral puede aludir a:
 Mistral: tipo de viento.
 Mistral: clase de embarcación de windsurf.
 Mistral (S-73): submarino de la Armada Española
 Mistral (L9013): primero de los buques construidos de la citada clase.
 Clase Mistral: tipo de buque de asalto anfibio con cubierta corrida de la armada francesa.
 Cable Mistral: cable submarino de telecomunicaciones que va desde Guatemala a Chile
 Frédéric Mistral, escritor francés en occitano.
 Gabriela Mistral: apellido del pseudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, poetisa, diplomática, premio nobel de literatura y pedagoga chilena.
 MBDA Mistral: clase de misil tierra-aire.
 Mistral (pisco)
 Mistral Air: una aerolínea italiana.